Thoroughly Modern Millie steht für:

 Thoroughly Modern Millie, Originaltitel von Modern Millie – Reicher Mann gesucht, US-amerikanischer Film von George Roy Hill (1967)
 Thoroughly Modern Millie (Lied), Lied von  Jimmy Van Heusen und Sammy Cahn (1967)
 Thoroughly Modern Millie (Musical), Musical von Jeanine Tesori (2002)